Slag bij Châlons (274)
Slag op de Catalaunische Velden (451)